Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2015 is het 67e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestaat in 2015 uit de klassen MotoGP, Moto2 en Moto3. De eerste race van het seizoen wordt verreden op 29 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De seizoensafsluiter wordt traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia op 8 november.

Kalender
In september 2014 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2015 bekend, waarop 18 races gepland stonden. Deze kalender is identiek aan de kalender van 2014. Alle races, met uitzondering van de TT Assen die traditiegetrouw op zaterdag wordt verreden, vinden plaats op zondag. De Grand Prix van Groot-Brittannië zou oorspronkelijk van Silverstone naar Donington Park wisselen, maar op 11 februari 2015 werd bekend dat de race op Silverstone blijft. De Grand Prix van Qatar wordt in de avonduren verreden. Er worden in 2014 twee Grands Prix verreden in de Verenigde Staten, twee in Italië en vier in Spanje.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Referenties